Wardin steht für:

 das Dorf Wardin im Landkreis Arnswalde, 1945 umbenannt in Wardyń
Illarion Wissarionowitsch Mgeladse
Max Wardin